Игорь Викторович Мишуков (28 апреля 1961, Зеленоград, РСФСР, СССР) — советский хоккеист, игравший на позиции нападающий (хоккей с шайбой).

Член клуба «Легенды Хоккея» (№ 30). О

Обладатель Кубка Шпенглера. Форвард отыграл в «Спартаке» семь сезонов, провёл 268 матчей, в которых набрал 137 (102+35) очков.